Achilles Mussche, Belgisch schrijver, dichter en bestuurder
 Hubert Mussche, Belgisch politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam